Febe ou Foibe (), na mitologia grega, era uma titânide, filha de Urano e Gaia. 

Era conhecida como "a mais bela entre as titânides". Seu nome está ligado aos vocábulos gregos phoibos ("brilhante" ou "radiante""), phoibaô ("purificar") e phoibazô ("profetizar").

Mitologia 

Ela era uma das seis titânides, filhas de Urano e Gaia, além dos titãs: Oceano, Céos, Crio, Hiperião, Jápeto, Teia, Reia, Têmis, Mnemosine, a coroada de ouro Febe e a amada Tétis e Cronos.

Talvez a primeira deusa da Lua que os gregos conheceram, Febe é confundida com sua sobrinha Selene (filha de Hiperião e Teia), e também com suas netas Ártemis e Hécate. 

Febe é a deusa da lua, relacionada com as noites de lua cheia. Seu nome quer dizer "brilhante", nome que foi emprestado ao seu neto Apolo, chamado de Febo. 

Febe se uniu a Céos e tiveram as deusas Leto (mãe de Ártemis e Apolo) e Astéria (mãe de Hécate), que simbolizam respectivamente os oráculos da luz e da escuridão. Higino ainda acrescenta entre suas filhas o nome de Afirafes.

Febe era uma antiga deusa da profecia e a terceira a presidir o oráculo de Delfos, após Gaia (sua mãe) e Têmis (sua irmã). Mais tarde deu o oráculo a seu neto Apolo como presente de aniversário.

Genealogia

Ver também 

 Febe, um dos satélites de Saturno, descoberto em 1899, adotou o nome desta titânide.

Mitologia grega
Deuses gregos
Titãs (mitologia)
Deidades do oráculo
Deidades da Lua
Deuses lunares
Apolo